Olivier „Olli“ Caldwell (* 11. Juni 2002 in Winchester, England) ist ein britischer Automobilrennfahrer, welcher aktuell in der FIA-Formel-2-Meisterschaften für Campos fährt. Er gewann Rennen in der FIA Formel 3, Formula Regional European, italienischen Formel 4 und Deutsche Formel-4-Meisterschaften und ist ein Teil der Alpine Academy.

Karriere

Kartsport 
Caldwell begann seine Kartkarriere 2013 im Ater von 11 Jahren. In vier Jahren erreichte er Platz drei in der Rotax Euro Challenge 2016 und nahm an den Rotax Max Challenge Grand Finals im gleichen Jahr teil. Bei letzterem Wettbewerb brach er auf Platz acht liegend den Rundenrekord. Er bezeichnete dies als besten Moment in fünf Jahren Kartsport.

Ginetta Junior Championship 
Im Jahr 2016 stieg Caldwell in den Monopostosport ein und fuhr für JHR Developments in der zweiten Hälfte der Ginetta Junior Championship. Er belegte den 19. Platz in der Gesamtwertung.

Formel 4 
2017 fuhr Caldwell in der Britischen, der Deutschen und der Italienischen Formel-4-Meisterschaft. In der Britischen F4 fuhr er für Arden während er in den anderen beiden Serien für Mücke Motorsport fuhr. Er belegte in Großbritannien Rang 14 und in Italien Rang elf. In der Deutschen Formel-4-Meisterschaft war er als Gaststarter nicht punkteberechtigt.

Im Winter 2017/18 bestritt Caldwell die Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Vorbereitung auf die Saison 2018. Er belegte den siebten Rang in der Meisterschaft.

Im Jahr 2018 wechselte Caldwell Vollzeit zu Prema in der Deutschen und Italienischen Formel-4-Meisterschaft. In der Deutschen Meisterschaft belegte er mit einem Sieg den siebten Rang und in der Italienischen Meisterschaft wurde er hinter Teamkollege Enzo Fittipaldi und Bhaitech-Fahrer Leonardo Lorandi Gesamtdritter.

Formula Regional European Championship 
Im Jahr 2019 blieb Caldwell bei Prema und stieg neben Enzo Fittipaldi und Frederik Vesti in die Formula Regional European Championship auf. Seinen Sieg im dritten Rennen von Vallelunga widmete er Anthoine Hubert, welcher im Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps ums Leben gekommen war. Am Ende der Saison erreichte Caldwell den fünften Platz in der Meisterschaft, wurde jedoch von seinen Teamkollegen Vesti und Fittipaldi deutlich geschlagen.

FIA-Formel-3-Meisterschaft 
Im Januar wurde Olli Caldwell von Trident Racing als der drei Fahrer für die Saison 2020 angekündigt, zusammen mit dem erfahrenen Duo David Beckmann und Lirim Zendeli. Caldwell hatte einen schwerer Unfall in Silverstone, bei dem er von Lukas Dunner hart getroffen wurde. Er blieb unverletzt. Er landete auf dem 16. Platz in der Fahrerwertung.

Caldwell fuhr in der Saison 2021 für Prema an der Seite von Arthur Leclerc und Dennis Hauger. Er gewann das zweite Rennen der Saison in Barcelona, nachdem das Führungsduo kollidierte. In Ungarn erbte Caldwell einen Position von Lorenzo Colombo, der eine 5-Sekunden-Strafe bekam. Er beendete die Saison auf dem achten Platz der Fahrerwertung, zwei Plätze vor Teamkollege Leclerc.

FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 
Am 3. November 2021 wurde bekannt gegeben, dass Caldwell sein Debüt in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft geben wird. Er und seine Teamkollegen Miro Konôpka und Nelson Panciatici beendeten das 8 Stunden von Bahrain als Elfter in der LMP2-Kategorie.

FIA-Formel-2-Meisterschaft 
Im November 2021 gab Caldwell bekannt, dass er 2022 für Campos Grand Prix fahren wird. Nach dem letzten Lauf der Saison nahm Caldwell mit dem spanischen Team am Test nach der Saison teil.

Caldwell stieg für die Saison 2022 Vollzeit in die Formel 2 ein, blieb bei Campos und hatte immer noch Boschung als seinen Teamkollegen. In Bahrain erlebte Caldwell ein erbärmliches Rennen, als er zwei Strafpunkte und eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe erhielt, weil er in der Einführungsrunde nicht in Position war. Weitere fünf Strafpunkte bekam er, weil er die Streckengrenzen in Kurve vier bei sechs Gelegenheiten überschritten hatte. Er bekam erneut einen Strafpunkt und eine Startplatzstrafe, nachdem er während der Session Jüri Vips in Saudi-Arabien behindert hatte. In Barcelona erreichte er sein bestes Qualifying Ergebnis. Auf dem Red Bull Ring in Österreich holte Caldwell jedoch zum ersten Mal Punkte auf Rang sechs, nachdem einige Fahrer Strafen bekommen hatten. Im Qualifying für Budapest konnte sich Caldwell als 13. qualifizieren, sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis. Er wurde Zehnter im Sprintrennen. Am Ende des Rennens bekam er seinen zwölften Strafpunkt, wodurch für das folgende Rennwochenende in Spa gesperrt wurde.

Formel 1 
Im Februar 2022 gab das Alpine F1 Team bekannt, dass Caldwell der Alpine Academy beitreten würde, zusammen mit den ehemaligen F3-Rivalen Jack Doohan, Victor Martins und Caio Collet. Am 14. Juni wurde bestätigt, dass Caldwell den Alpine A521 auf seiner Heimstrecke in Silverstone in einem Test fahren würde. Nachdem er den ganzen Tag über insgesamt 485,7 Kilometer gefahren war. Er dankte dem Alpine F1 Team dafür das Auto zu fahren.

Sportwagenrennen

GT4 
Ende 2018 gab Caldwell sein GT-Renndebüt beim 12-Stunden-Rennen von Abu Dhabi. Er gewann das Rennen zusammen mit Ian Loggie und Oleg Kharuk.

GT3 
Anfang 2020 wurde bestätigt, dass der Brite neben Marvin Kirchhöfer und Luca Ghiotto beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst für R-Motorsport fahren würde. Nach einen Unfall von Kirchhöfer konnte das Trio im Rennen nicht an den Start gehen. Trotz des vorzeitigen Rückzugs beschrieb Caldwell die Veranstaltung als „eine erstaunliche Erfahrung“.

Statistik

Karrierestadion 
 2013-2016: Kartsport
 2016: Ginetta Junior Championship (Platz 19)
 2017: Britische Formel 4 (Platz 14)
 2017: Italienische Formel 4 (Platz 11)
 2017: ADAC Formel 4 (Nicht Klassifiziert)
 2017/18: VAE Formel 4 (Platz 7)
 2018: Italienische Formel 4 (Platz 3)
 2018: ADAC Formel 4 (Platz 7)
 2018: 12-Stunden-Rennen von Abu Dhabi – GT4 (Platz 1)
 2019: Formula Regional European Championship (Platz 5)
 2019: Macau Grand Prix (DNF)
 2020: FIA Formel 3 (Platz 16)
 2020: Intercontinental GT Challenge (Nicht Klassifiziert)
 2021: FIA Formel 3 (Platz 8)
 2021: FIA WEC-LMP2 (Platz 31)
 2021: FIA Formel 2 (Platz 26)
 2022: FIA Formel 2 (Platz 19*)

Einzelergebnisse Britische Formel 4

Einzelergebnisse Italienische F4

Einzelergebnisse ADAC F4

Einzelergebnisse der GULF 12 Stunden

Einzelergebnisse der Formel Regionale

Einzelergebnisse Macau Grand Prix

Einzelergebnisse der FIA Formel 3

Einzelergebnisse in der WEC

Einzelergebnisse in der FIA Formel 2

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Brite
Geboren 2002
Mann
Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Langstrecken-WM-Rennfahrer